Weinreich est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (), imprimeur allemand ;
 Max Weinreich (1894–1969), linguiste russo-américain ;
  (1886–1972), philologue allemand ;
 Uriel Weinreich (1926–1967), linguiste américain.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif